Damernas puckelpist i freestyle vid olympiska vinterspelen 2014 hölls i Roza Chutor extrempark den 6 och 8 februari 2014. Tävlingen bestod av två kvalomgångar och en finalomgång. I kvalomgången fick alla 30 åkare åka en gång vardera, där de tio främsta gick vidare till final medan de övriga gick till kvalomgång 2 för att eventuellt kvala sig in i finalen.

Schema

Medaljörer

Resultat

Kvalomgångar

Kvalomgång 1
De tio främsta gick vidare till final och de övriga får en ny chans i den andra kvalomgången.

Kvalomgång 2

Finalomgångar
Finalen var uppdelad i tre omgångar. I den första finalomgången tävlade 20 atleter, där 19 kom till start. I den andra finalen deltog 12 atleter, och i den sista finalomgången tävlade 6 atleter om vem som skulle bli olympisk mästare 2014.

Final 1

Final 2

Final 3

Noter

Freestyle vid olympiska vinterspelen 2014